New Deal, američki ekonomski program 1930-ih
New Deal (glazbeni sastav)